Aleksejs Frolikovs, latvijski hokejist, * 15. februar 1957, Moskva, † 31. marec 2020.

Frolikovs je kariero začel pri klubu Dinamo Moskva v sovjetski ligi, kjer je igral tudi za klub Dinamo Riga in bil v sezoni 1982/83 najboljši strelec lige. Igral je še za finska kluba Ässät Pori in Centers Pietarsaari ter HK Pardaugava Riga.

Za latvijsko reprezentanco je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, v letih 1993 in 1994, kjer je skupno dosegel trinajst golov in enajst podaj na štirinajstih tekmah. Na prvenstvu skupine C leta 1993 se je z reprezentanco uvrstil v skupino B.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 16
| 13
| 29
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 42
| 20
| 12
| 32
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 7
| 10
| 17
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 44
| 18
| 14
| 32
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 56
| 38
| 17
| 55
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 20
| 12
| 32
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 52
| 13
| 22
| 35
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 38
| 9
| 10
| 19
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 39
| 11
| 9
| 20
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 48
| 24
| 15
| 39
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 38
| 6
| 8
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 43
| 28
| 53
| 81
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 90/91
|
| 43
| 20
| 26
| 46
| -14
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 10
| 12
| 22
| -8
| 12
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| HK Pardaugava Riga
| Ruska liga
| 92/93
|
| 29
| 6
| 14
| 20
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Centers Pietarsaari
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 15
| 11
| 14
| 25
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Centers Pietarsaari
| Finska 3. liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15
| 11
| 14
| 25
|
| 16
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 10
| 9
| 19
| +30
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo B
| 94
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +13
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Pardaugava Riga
| Ruska liga
| 94/95
|
| 38
| 4
| 3
| 7
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 670
| bgcolor="#7FFF00" | 274
| bgcolor="#7FFF00" | 275
| bgcolor="#7FFF00" | 549
| bgcolor="#7FFF00" | +21
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 16
|}

Glej tudi
Seznam latvijskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Latvijski hokejisti
Latvijski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti HK Pardaugava Riga
Hokejisti Centers Pietarsaari